Miejscowości w Polsce 
 1. Miejscowości podstawowe
 Maciejewo – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Braniewo 
 Maciejewo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Osiek Mały 
 Maciejewo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Osieczna
 Maciejewo – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim w gminie Poniec
 Maciejewo – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Maszewo
 2. Integralne części miejscowości
 a) miast
 Maciejewo – część miasta Miłosław
 Maciejewo – część miasta Pelplin
 b) wsi
 Maciejewo – część wsi Januszkowo w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie żnińskim, w gminie Żnin
 Maciejewo – część wsi Hamrzysko w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń
 3. Nieistniejące miejscowości
 Maciejewo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Wielka Nieszawka